Jane Jensen peut désigner :
 Jane Jensen (née en 1963), conceptrice de jeux vidéo ;
 Jane Jensen (née en 1967), actrice américaine.